Filehne ist
 eine deutsche Bezeichnung der polnischen Stadt Wieleń

Filehne ist der Familienname folgender Personen:
 Adelbert von der Schulenburg-Filehne (1817–1874), deutscher Allodialherrschaftsbesitzer und Politiker, MdR
 Wilhelm Filehne (1844–1927), deutscher Pharmakologe